Marie-Curie-Schule ist der Name folgender nach Marie Curie benannter Schulen:
 Marie-Curie-Oberschule Berlin
 Marie-Curie-Realschule Bottrop
 Marie-Curie-Schule (Bremen)
 Marie-Curie-Mittelschule Dohna
 Marie Curie Realschule Mannheim
 Marie-Curie-Schule (Ronnenberg)

Marie Curie war auch Namensträger folgender ehemaliger Schulen:
 Marie-Curie-Schule Bous
 Joliot-Curie-Schule (Hildburghausen) in Hildburghausen

Siehe auch:
 Marie-Curie-Gymnasium
 Joliot-Curie-Schule